Мікіко Андо ( 30 вересня 1992) — японська важкоатлетка, бронзова призерка Олімппійських ігор 2020 року.

Результати

Посилання 
 Профіль  на сайті IWF

Японські важкоатлетки
Японські бронзові олімпійські медалісти
Бронзові призери літніх Олімпійських ігор 2020
важкоатлети на літніх Олімпійських іграх 2016
важкоатлети на літніх Олімпійських іграх 2020